Alfred del Regne Unit (duc de Saxònia-Coburg Gotha) (1844-1900).
 Alfred del Regne Unit (príncep hereu de Saxònia-Coburg Gotha) (1874-1899).